Die Abkürzung VLK steht für:

 Verband der Landwirtschaftskammern in Deutschland 
 Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands
 Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker
 Verkehrsgemeinschaft Landkreis Kelheim
  ICAO-Code von Vladivostok Avia

Vlk ist der Familienname folgender Personen:

 Jaromír Vlk (* 1949), tschechoslowakischer Leichtathlet
 Miloslav Vlk (1932–2017), Erzbischof von Prag
 Tomáš Vlk (* 1995), tschechischer Grasskiläufer
 Wolfgang Vlk (* 1956), österreichischer Basketballspieler

VLK